В данном списке представлены фильмы американской актрисы Линн Бари (1913—1989).

Фильмографии актрис
Фильмографии США